El topónimo Wigginton puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra:

 Wigginton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Hertfordshire;
 Wigginton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Oxfordshire;
 Wigginton, un pueblo en el condado de Staffordshire; o
 Wigginton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Yorkshire del Norte.